Personnalités
 Justin Bessou, poète occitan
 Marc Bessou, animateur de télévision français
Alice Bessou-Kokine (1923-1945), résistante française, morte en déportation
 Autres
 Mont Bessou, sommet du Massif central